Flins bezeichnet

zwei Gemeinden in Frankreich im Département Yvelines in der Region Île-de-France:
 Flins-sur-Seine
 Flins-Neuve-Église

eine Süßspeise:
 siehe Plinse, eine Eierkuchen-Variante

Siehe auch:
 Flin
 Flines